Varvs landskommun kan syfta på:
Varvs landskommun, Västergötland
Varvs landskommun, Östergötland